województwo krakowskie – województwo w latach 1314–1795
 województwo krakowskie – województwo w 1793
 województwo krakowskie – województwo w latach 1816–1837
 województwo krakowskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo krakowskie – województwo w latach 1920–1939
 województwo krakowskie – województwo w latach 1945–1975
 województwo krakowskie – województwo w latach 1975–1998

Zobacz też 
 województwo małopolskie